Weinbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Weinbacher (1901–1985), österreichischer Weihbischof
 Karl Weinbacher (1898–1946), deutscher Manager und Kriegsverbrecher